Victorien Sardou (1831-1908), een Frans toneelschrijver
 Michel Sardou (1947), een Frans zanger